Илич Стефан:
 Илич, Стефан (род. 1995) — сербский футболист.
 Илич, Стефан (род. 1990) — сербский хоккеист.